Der Audi Q8 (interne Typbezeichnung 4M bzw. Baureihencode F1 in der FIN) ist ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé der Audi AG. Produziert wird er in Bratislava bei Volkswagen Slovakia.

Geschichte 
Ein erstes Konzeptfahrzeug wurde im  auf der North American International Auto Show (NAIAS) als Audi Q8 Concept vorgestellt. Im  wurde auf dem Genfer Auto-Salon mit dem Audi Q8 Sport Concept ein weiteres Konzeptfahrzeug mit ähnlicher Gestaltung präsentiert.

Die Serienversion enthüllte Audi am  auf dem Audi Brand Summit in Shenzhen, China. Sie kam im  zunächst mit einem maximal  leistenden Dreiliter-Dieselmotor auf den Markt.

Im Juni 2019 präsentierte Audi mit dem SQ8 eine leistungsstärkere Version der Baureihe. Sie wird vom aus dem SQ7 bekannten Vierliter-V8-Dieselmotor mit  angetrieben. Seit Juli 2019 wird das Fahrzeug verkauft. Für Herbst 2020 kündigte Audi auch einen SQ7 mit einem  starken Ottomotor an.

Die Produktion des Vierliter-V8-Dieselmotor wird zum Jahresende 2020 eingestellt. Bestellt werden kann der Vierliter-V8-Dieselmotor im Konfigurator bei Audi bereits nicht mehr.

Auf der LA Auto Show im November 2019 präsentierte Audi den RS Q8 mit dem Antrieb aus dem RS6 Avant.

Im Oktober 2020 wurde der Q8 mit zwei Plug-in-Hybrid-Versionen vorgestellt.

Technik 

Der Q8 basiert wie auch die weiteren Oberklasse-SUV des Volkswagen-Konzerns (VW Touareg III, Porsche Cayenne 9YA, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus und Audi Q7 4M) auf der MLB-Plattform.

Die Q8-Karosserie, die ca. 40 mm niedriger als beim Q7 ausfällt und mit Rädern bis zu 22 Zoll Felgendurchmesser ausgestattet werden kann, hat einen cW-Wert von 0,34; Ihre Stirnfläche beträgt 2,84 m² (exemplarischer Vergleich VW Golf VII: 2,19 m²). Sie hat gegen Aufpreis eine Doppelverglasung („Akustikverglasung“) an den Seitenscheiben.

Eine mögliche Summe von bis zu 39 Fahrerassistenzsystemen verspricht Audi. Dafür wird auch ein Laserscanner eingesetzt.
 
Die Motortechnik beinhaltet einen 48-Volt-Startergenerator; mit 12 kW Rekuperationsleistung soll das 48-V-System bis zu 0,7 Liter Treibstoffverbrauch auf 100 Kilometer einsparen.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2018 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 23.167 Audi Q8 neu zugelassen worden. Mit 6.407 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell